Niiya steht für:
 Niiya (Han), ein Han der Edo-Zeit

Niiya ist der Familienname folgender Personen:
 Hitomi Niiya (* 1988), japanische Marathonläuferin

Siehe auch:
 Niya